Коренное () — село,
Петро-Ивановский сельский совет,
Двуречанский район,
Харьковская область, Украина.

Село ликвидировано в ? году.

Географическое положение 
Село Коренное находилось на правом берегу реки Верхняя Двуречная, выше по течению в 3-х км расположено село Колодезное, ниже по течению примыкает к селу Митрофановка, на противоположном берегу село Нововасилевка.

История 
 Село присоединили к селу Митрофановка в ? году.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Двуречанского района